Inupiaque ou inhupiaque (Iñupiaq, inupiaq ou inupiatun) é um grupo de dialetos da língua inuíte falado no norte e noroeste do Alasca por cerca de duas mil pessoas da etnia inupiat.

O inupiaque próprio do Alasca apresenta três grandes grupos de dialetos, num total de cinco dialetos:
 Grupo do Alaska do Norte, que inclui:
 1. Dialeto do Litoral Norte, falado em toda área costeira do ártico até Kivalina ao sul.
 2. Dialeto Malimiut, falado ao sul de Kivalina, em Kotzebue, por todo Río Kobuk, no Norton Sound, em Koyuk e Unalakleet.

 Grupo em torno de Anatuvuk:
3. Dialeto Nunamiu.

 Grupo da península de Seward:
 4. Dialeto do Estreito de Bering, ou Ingalikmiut
 5. Dialeto falado em Teller, nas proximidades do povoado original de Qawariaq e nos povoados desde o sul de Nome até Unalakeet.

Características 
Os dialetos, como as outras línguas esquimó-aleútes são idiomas do tipo aglutinantes ou “polissintéticas”, pois: "sintetizam" uma raiz com diversos afixos para criar palavras maiores com significado completo de uma frase.

O inupiaque tem três vogais: 'a', 'i', 'u'. Há também as mesmas vogais na fora alongada representadas por 'aa', 'ii', y 'uu'. Essas distinção entre vogais curtas e longas é importante pois distingue diferentes significados de palavras.. As vogais curtas podem aparecer juntas e assim criar ditongos como  'ai', 'ia', 'au', 'iu', y 'ui'.

O inupiaque tem 14 consonantes. A consoante escrita 'q' nessas línguas equivale ao som 'k', porém o som é produzido mais no interior da garganta.

Escrita

Inupiaq (Atchagat)

inupiaque do Alasca

Letras adicionais para uso nos dialetos do Alasca:
Diomede : e
Bering  : w , z , zr
Kobuk : ’
Seward : b

Inupiaque Canadense

Amostra de texto
Texto na língua inupiaque dos esquimós do rio Kobuk (usa-se aqui q parar ḳ).
Kayuqtuq ukiaġmi. Sikulġmiu-rami pisruktuaq tamaani. Qaluŋmik niġiruak tikiññiġaa iyyaġrim apiq-srukługu-aasriiñ, "Nakiñ taamna qa-lik piviuŋ?" "Kanakŋa sikuiḷḷiġumun pamium-nik niksiksuqługu niksiksikkaġa," itnaġniġaa.[6]

Português

Raposa e Urso Negro estavam por aqui no outono quando os primeiros gelos se formavam. O Urso se dirigiu à Raposa e lhe perguntou: Onde você obteve esse peixe?" "Eu fisguei o peixe com minha cauda ali adiante onde o rio tem pontos de acesso," disse a Raposa.

Bibliografia
Em Inglês
 Barnum, Francis. Grammatical Fundamentals of the Innuit Language As Spoken by the Eskimo of the Western Coast of Alaska. Hildesheim: G. Olms, 1970.
 Blatchford, DJ. Just Like That!: Legends and Such, English to Inupiaq Alphabet. Kasilof, AK: Just Like That!, 2003. ISBN 0972330313
 Bodfish, Emma, and David Baumgartner. Iñupiat Grammar. Utqiaġvigmi: Utqiaġvium minuaqtuġviata Iñupiatun savagvianni, 1979.
 Kaplan, Lawrence D. Phonological Issues in North Alaskan Inupiaq. Alaska Native Language Center research papers, no. 6. Fairbanks, Alaska (Alaska Native Language Center, University of Alaska, Fairbanks 99701): Alaska Native Language Center, 1981.
 Kaplan, Lawrence. Iñupiaq Phrases and Conversations. Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center, University of Alaska, 2000. ISBN 1555000738
 MacLean, Edna Ahgeak. Iñupiallu Tanņiḷḷu Uqaluņisa Iḷaņich = Abridged Iñupiaq and English Dictionary. Fairbanks, Alaska: Alaska Native Language Center, University of Alaska, 1980.
 MacLean, Edna Ahgeak. Beginning North Slope Iñupiaq Grammar. Fairbanks, Alaska: Alaska Native Language Center, University of Alaska, 1979.
 Seiler, Wolf A. Iñupiatun Eskimo Dictionary. Kotzebue, Alaska: NANA Regional Corporation, 2005.
 Seiler, Wolf. The Modalis Case in Iñupiat: (Eskimo of North West Alaska). Giessener Beiträge zur Sprachwissenschaft, Bd. 14. Grossen-Linden: Hoffmann, 1978. ISBN 3880980195
 Webster, Donald Humphry, and Wilfried Zibell. Iñupiat Eskimo Dictionary. 1970.

Externas
omniglot.com/writing/inupiaq
Dicionários Inupiaq
Inupiaq por WWW.uaf.edu
Ethnologue – Inupiatun Norte Alasca
Ethnologue – Inupiatun Noroeste Alasca
Alaskool Inupiaq - Language Resources
Endangered Alaskan Language Goes Digital da National Public Radio
Online Análise morfológica do Iñupiaq
 Dialetos do Inupiaq- Conf. “Languagegeek.com” com informações sobre Consoante do Alasca do Norte (US Orthography), Vogais do Alasca do Nortes, idem, idem da Península Seward

Língua inuíte
Inupiat
Inupiat
Inupiat